PBZ Zagreb Indoors 2008 — 5-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в хорватском городе Загреб, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 23 февраля по 1 марта. Приз продолжал серию турниров в регионе.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Иван Любичич (№ 25 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Сергей Стаховский завоёвывает свой первый титул на одиночных соревнованиях ассоциации в первом финале.
 Иван Любичич в 12й раз уступает одиночный финал в рамках соревнований ассоциации.
 Сергей Стаховский стал первым за 17 лет теннисистом, выигравшим одиночный турнир ассоциации в статусе «лаки-лузера».

Парный разряд

Факты 
 Пол Хенли выигрывает свой 21й титул в рамках парных соревнований асооциации.
 Джордан Керр выигрывает свой 8й титул в рамках парных соревнований ассоциации.

Примечания

См. также 
 PBZ Zagreb Indoors

 ATP Тур 2008
 Международная серия ATP

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Хорватия
Теннис
Февраль 2008 года
Март 2008 года
2008